

Toponyme 

Whately (Massachusetts)

Patronyme

 Helen Whately (née en 1976), femme politique britannique.
 Kevin Whately (1951- ), est un acteur britannique.
 Monica Whately (1889-1960), suffragiste britannique et activiste politique.
 Richard Whately (1787-1863), était un économiste et théologien anglais, archevêque anglican de Dublin.

Homonymie
Homonymie de patronyme